Breakwater bezeichnet:

 Breakwater Island, Felseninsel im westantarktischen Palmer-Archipel
 Breakwater Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens
 Breakwater Rocks, Gruppe von Rifffelsen vor der Nordküste Südgeorgiens
 Breakwater (Neuseeland), Endbahnhof der Bahnstrecke Marton–New Plymouth und Hafen von New Plymouth, Neuseeland